One of Us pode se referir às seguintes canções:

 "One of Us", canção de 1981 do ABBA regravada em 1999 pelos A*Teens
 "One of Us", canção de 1995 de Joan Osborne
 "One of Us", canção de Liam Gallagher do álbum Why Me? Why Not., de 2019